77 км — пассажирский остановочный пункт (платформа) Криворожской дирекции Приднепровской железной дороги на 77 км линии Верховцево—Кривой Рог.
Расположен возле села Зелёное Поле, Криворожский район, Днепропетровская область, Украина.

Располагается между станциями Пичугино (4 км) и Приворот (4 км). 

Ближайший остановочный пункт — платформа 79 км.

Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов между станциями.
 Остановочный пункт 77 км на railwayz.
 Паспорт платформы 77 км на портале «Единая сетевая разметка».
 Остановочный пункт 77 км на Викимапии.

Остановочные пункты Криворожской дирекции Приднепровской железной дороги